

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Brzezówka – miejscowość stanowiąca przysiółek wsi Domatków w woj. podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa
Brzezówka – wieś w woj. małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Brzezówka – część wsi Wola Zabierzowska w woj. małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Niepołomice
 Brzezówka – część wsi Miechów-Kolonia w woj. mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Brzezówka – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Tarnowiec
 Brzezówka – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Brzezówka – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Brzezówka – wieś w woj. śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Hażlach

Potoki w Polsce 
 Brzezówka – potok, dopływ Raby (Jeziora Dobczyckiego)
 Brzezówka – potok, dopływ Wisłoki
 Brzezówka – potok, dopływ Nilu (przepływa przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)

Przypisy